Distretto di Azángaro – distretto del Perù nella regione di Puno
Distretto di Azángaro – distretto del Perù nella regione di Lima